Князь Хлодвиг Карл Виктор цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст, принц фон Ратибор-унд-Корвей (;  — ) — немецкий политик и дипломат, один из создателей Германской империи, принц Корвейский и Ратиборский.

Биография 
Представитель княжеского дома Гогенлоэ. Женат на княжне М. Л. Витгенштейн — внучке российского фельдмаршала и наследнице радзивилловского состояния. Родственник жены Вильгельма II. Младший брат — кардинал Густав Адольф фон Гогенлоэ-Шиллингсфюрст.

Государственная служба в Баварии 
В 1846 занял место в баварском рейхсрате. Премьер-министр, министр иностранных дел и министр королевского двора Баварии в 1866—1870. Являлся сторонником политического объединения Германии в единое государство. После создания Германской империи перешёл на государственную службу единой Германии.

Государственная служба в Германской империи 
Гогенлоэ занимал пост первого вице-президента рейхстага.

Посол Германии во Франции в 1874—1885. Заняв этот пост Гогенлоэ обнаружил, что его предшественник Гарри Карл Курт Эдуард фон Арним изъял ряд важных государственных документов касающихся будущего упразднения папского престола и конклава, о чём, 8 июня 1874 года сообщил в Берлин. Это инициировало длительную судебную тяжбу, которая была прекращена только по смерти Гарри фон Арнима. С апреля по август 1880 статс-секретарь имперского ведомства иностранных дел.

Наместник Эльзас-Лотарингии в 1885—1894.

Канцлер Германии в 1894—1900 годах. С 1898 власть фактически перешла в руки статс-секретаря по иностранным делам Б. фон Бюлова, сменившего Гогенлоэ на посту канцлера в 1900.

Брак и дети 

В 1847 году Хлодвиг цу Гогенлоэ-Шиллингсфюрст женился на Марии Витгенштейн (1829–1897), дочери Льва  Петровича Витгенштейна и внучке русского фельдмаршала Петра  Христиановича Витгенштейна.

В браке родились четыре сына и две дочери:

 Елизавета Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1847–1915)
 Стефани Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1851–1882)
 Принц Филипп Эрнст Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1853–1915)
 Альберт Франц Доминикус Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1857–1866)
 Мориц Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1862–1940)
 Александр Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (1862–1924)

Сыновья были крещены католиками по отцу, дочери протестантками по матери.

Литература 
 Volker Stalmann: Fürst Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst 1819—1901. Ein deutscher Reichskanzler. Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-70118-3.
 Winfried Baumgart: Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst. В: Wilhelm v. Sternburg (Hrsg.): Die deutschen Kanzler. Von Bismarck bis Kohl. 2-е издание, Берлин 1998, стр. 55-67.
 Heinz Gollwitzer: Die Standesherren. 2-е издание, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1964.
 Olav Zachau: Die Kanzlerschaft des Fürsten Hohenlohe 1894—1900. Politik unter dem «Stempel der Beruhigung» im Zeitalter der Nervosität. Гамбург 2007. (Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit, том 48) ISBN 978-3-8300-2694-5.

Примечания 

Политики XIX века
Политики XX века
Правители XIX века
Рейхсканцлеры Германии
Министры иностранных дел Германии
Послы Германии во Франции
Хлодвиг
Члены Прусской академии наук
Почётные доктора Вюрцбургского университета
Почётные доктора Страсбургского университета
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Главы правительства Пруссии
Председатели Совета министров Баварии